Mauerbinder steht für:

 Putz- und Mauerbinder, ein genormtes Bindemittel
 Binderstein, ein im Mauerwerksverband querliegender Mauerstein in Unterscheidung zum Läufer 
 Anker (Bauwesen), ein meist eisernes Verbindungselement an Mauern